

Sigle 
 Marion Zimmer Bradley  – scrittrice statunitense
 Massimo Zanetti Beverage group

Codici 
 MZB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mocimboa Da Praia (Mozambico)
 mzb – codice ISO 639-3 della lingua tumzabt